Shahla – nome proprio di persona femminile
Shahla – uno dei cognomi di più antico insediamento a

Vedi anche
 – cognome libanese e palestinese
Shahla Bagh – altro nome dei giardini Shalamar, Lahore